Gminy w USA:
 Wysox (ang. Wysox Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll
 Wysox (ang. Wysox Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford